Schloss Taufkirchen steht für:

 Schloss Taufkirchen (Falkenberg), abgegangenes Schloss im Landkreis Rottal-Inn, Niederbayern
 Wasserschloss Taufkirchen im Landkreis Erding, Oberbayern

Siehe auch:
 Schloss Roith (Taufkirchen an der Trattnach) im Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich